Nazwisko
 Gregory Douglass

Miejscowości w USA:
 Douglass – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler

Gminy w USA:
 Douglass (ang. Douglass Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Douglass (ang. Douglass Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Douglass (ang. Douglass Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Douglass (ang. Douglass Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery